Djibril Tamsir Paye (Conacri, 26 de fevereiro de 1990) é um futebolista profissional guineense que atua como defensor.

Carreira 
Djibril Tamsir Paye representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015